Teoponte (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Teoponte (plaats), een plaats in deze gemeente